Гондола — неоднозначное слово, которое может означать:

 Гондола — традиционная венецианская гребная лодка.
 Гондола (авиация) — конструкция обтекаемой формы для размещения агрегатов летательного аппарата (двигатели, шасси, кабина, вооружение).
 Гондола самолёта — элемент конструкции самолёта для размещения двигателя (мотогондола), шасси и других устройств, имеющий обтекаемую форму.
 Гондола аэростата — кабина управления воздушных судов.
 Кабина-гондола — кабина (также как и вагон, вагонетка или кресло) для перевозки пассажиров по канатной дороге.
 Гондола — термин, используемый на железных дорогах США для обозначения полувагонов. 
 Гондола но Ута — японская романтическая баллада каёкоку периода Тайсё.
 Гондола — термин, используемый в рекламных агентствах Франции для обозначения плакатов, развешенных поперёк проходов, между полками с товарами.